Bez Konsiérvantov () est le premier album studio du groupe russe Lumen. Le titre de l'album peut être traduit par "Sans conservateurs" ou "Sans agents conservateurs".

Liste des titres 

Album de punk rock russe
Album de rock alternatif